Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

8501–8600. • 8601–8700. • 8701–8800. • 8801–8900. • 8901–9000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája